St. Patrick’s Basilica steht für folgende Kirchen:
 St. Patrick’s Basilica im Purgatorium des heiligen Patrick, Irland
 Basilika St. Patrick (Ottawa), Kanada
 Basilika St. Patrick (Fremantle), Australien